Сант-Антонино:

 Сант-Антонино — коммуна во Франции, на острове Корсика.
 Сант-Антонино — коммуна в Швейцарии, кантон Тичино, округ Беллинцона.

 См. также
 Сант-Антонино-ди-Суза — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт.